Manatuto () steht für:

 Manatuto, eine Stadt in Osttimor
 Manatuto (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt in Osttimor
 Manatuto (Gemeinde), eine Gemeinde in Osttimor